A Serie A 1942–43-as szezonja volt a 43. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót a Torino nyerte. Ez volt a második bajnoki címük.

Végeredmény 

<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Csapat
!width=40|P
!width=40|J
!width=40|Gy
!width=40|D  
!width=40|L 
!width=40|Rg 
!width=40|Kg
!width=40|Gk
!width=110|Megjegyzés
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Torino
| 44
| 30
| 20
| 4
| 6
| 68
| 31
| +37
| Bajnok
|-
|  2.
|align="left"|Livorno
| 43
| 30
| 18
| 7
| 5
| 52
| 34
| +18
|-
|  3.
|align="left"|Juventus FC
| 37
| 30
| 16
| 5
| 9
| 75
| 55
| +20
|-
|  4.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 34
| 30
| 15
| 4
| 11
| 53
| 38
| +15
|-
|  5.
|align="left"|Genova 1893
| 33
| 30
| 14
| 5
| 11
| 59
| 53
| +6
|-
|  6.
|align="left"|Bologna
| 29
| 30
| 12
| 5
| 13
| 53
| 39
| +14
|-
|  6.
|align="left"|Fiorentina
| 29
| 30
| 12
| 5
| 13
| 55
| 61
| -6
|-
|  6.
|align="left"|Milano
| 29
| 30
| 10
| 9
| 11
| 39
| 44
| -5
|-
|  9.
|align="left"|Lazio
| 28
| 30
| 10
| 8
| 12
| 56
| 59
| -3
|-
|  9.
|align="left"|Atalanta
| 28
| 30
| 11
| 6
| 13
| 34
| 44
| -10
|-
|  9.
|align="left"|Roma
| 28
| 30
| 12
| 4
| 14
| 36
| 50
| -14
|-
|  12.
|align="left"|Vicenza
| 25
| 30
| 8
| 9
| 13
| 36
| 44
| -8
|-style="background: #FFA500;"
|  13.
|align="left"|Triestina
| 24
| 30
| 5
| 14
| 11
| 32
| 40
| -8
|rowspan="3" style="text-align:center" | Rájátszás
|-style="background: #FFA500;"
|  13.
|align="left"|Venezia
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 34
| 46
| -12
|-style="background: #FFA500;"
|  13.
|align="left"|Bari
| 24
| 30
| 7
| 10
| 13
| 24
| 38
| -14
|-style="background:#FFCCCC"
|  16.
|align="left"|Liguria
| 21'| 30
| 7
| 7
| 16
| 36
| 66
| -30
| Kiesőa Serie B-be
|}
</center>

</center>

</center>

 Források 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok